Замбе́зі — топонім.

 Замбезі — річка в Африці.
 Замбезі — область в Намібії.